Găureni se poate referi la:

 Localități din România
Găureni - localitate din județul Iași;
Găureni, fosta denumire a satului Vălenii, județul Iași;
Găureni, fosta denumire a satului Vâlcelele, județul Iași;
 Localități din Republica Moldova
 Găureni - sat din cadrul comunei Zîmbreni din raionul Ialoveni
 Găureni - sat din cadrul comunei Bălănești din raionul Nisporeni

Localități omonime din Republica Moldova